Олёкминск — топоним:
 Олёкминск — город в Якутии.
 Олёкминск — региональный аэропорт в Якутии.